Biosphere ("biosfera" in inglese) può riferirsi a:
Biosphere (1962) – musicista norvegese di ambient house
 Biosphere – album dei Loudness del 2002

Pagine correlate 
 Biosfera (disambigua)